Miejscowości w USA:
 Martinton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
Gminy w USA:
 Martinton (ang. Martinton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois